Села:
 Кандибине — Миколаївська область, Новоодеський район
 Кандибине — Сумська область, Білопільський район